« Faire ripaille » signifie boire et manger avec excès. Selon le Trésor de la langue française, le mot est un dérivé du verbe « riper », « gratter », probablement emprunté au moyen néerlandais (ou peut-être déjà issu de l'ancien bas francique) « rippen », « tirailler, palper », avec suffixe « -aille ». 

Le Dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey précise :

Origine alternative 
Selon certains historiens et la tradition orale, l'expression française « faire ripaille » proviendrait du château de Ripaille à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, qui se trouve dans le Chablais savoyard, sur la rive française du lac Léman. Elle est couramment attribuée  à Voltaire, qui ironisait sur la vie austère que menait, dit-on, au château de Ripaille, au , le duc Amédée VIII de Savoie, (antipape de 1439 à 1449 sous le nom de « Félix V »), avec six anciens compagnons d’armes : 

Le château de Ripaille et l'immense domaine de chasse qui autrefois y était rattaché ont appartenu aux ducs de Savoie. C'était le lieu de mémorables festins, d'où cette formulation explicite passée dans le langage courant.

D'autres érudits, plus sérieusement, affirment que « ripaille » vient du voisinage du lac, car le château borde ses rives :  « A ripa Lemani lacûs Ripalia. » Voir Dictionnaire étymologique de la langue françoise (Paris, 1750, volume 2) qui indique :

Du temps d'Amédée VIII, les banquets et festins étaient grandioses, comme en témoigne son maitre-queux, dont la renommée et le prestige d'alors se sont maintenus jusqu'à nos jours : sa mémoire et son savoir-faire sont précieusement conservés par les gens du métier au sein de l'association Maîstre Chiquart. Sa réputation avait gagné toute l'Europe après l'écriture en 1420 Du Faist de Cuysine dont le manuscrit se trouve aux Archives cantonales de Sion, en Valais (Suisse). 

Maître Chiquart y avait rassemblé minutieusement ses recettes (jours gras, jours maigres) et tout ce qui est relatif au personnel et à l'organisation précise des festins et banquets. Ainsi, Du Faist de Cuysine indique notamment de prévoir ces quantités énormes de viande (il en est de même pour les autres ingrédients) :

Ce qui donne une bonne idée de la notion du terme « ripailler ».

Notes et références

Annexes

Lien externe 

 Le château de Ripaille

Expression française populaire